Hrdlička (Hrdlicka, Hrdlitschka, Hrdliczka, Hrdlicska, f. Hrdličková; "colombe (tortorelle), colombes", non "tortue"):

 Aleš Hrdlička (1869, Humpolec – 1943), anthropologue tchèque-américain 
 Alfred Hrdlicka (1928, Vienne – 2009), sculpteur, dessinateur, et peintre autrichien
 Ivan Hrdlička (* 1943), footballeur slovaque 
 Josef Hrdlička (* 1942, Velké Opatovice) 
 Jozef Hrdlička (* 1977), homme politique slovaque 
 Květoslava "Květa" Peschke(ová), née Hrdličková
 Petr Hrdlička (* 1967, Brno), jeu de tir tchèque 
 Tomáš Hrdlička (* 1982, Prague), footballeur tchèque

Voir aussi 

 
 
 
 
 , Holubek, Holoubek ("pigeon, cajan")
 Gołąb, , Golub, Golubović
 Galambos
 Palombes
 
 Porumbescu, Porumbești
 , 
 Taubes, Tauber, Täubner
 ,

Références 

Patronyme tchèque